Йозеф Калазанца фон Арнет (; 1791—1863) — австрийский нумизмат и археолог XIX века.

Биография 

Йозеф Калазанца, рыцарь фон Арнет родился 12 августа 1791 года в городе Леопольдшлаге, в Верхней Австрии.

Получил образование в училище Святого Флориана и в Линцской гимназии, с 1810 году слушал лекции в Венском университете, в 1811 году был практикантом в нумизматическом кабинете и кабинете древностей, а в 1813 году его хранителем.

Вскоре после того он поступил офицером в австрийско-немецкий легион и принимал участие в походах 1813 и 1814 гг., по возвращении занял прежнюю должность.

В качестве воспитателя князя Иосифа из рода Дитрихштейн получил возможность расширить свои археологические и нумизматические знания во время путешествий по Германии, Швейцарии и Италии.

С 1824 по 1828 год Йозеф фон Арнет временно занимал кафедру всеобщей истории и истории Австрии в Венском университете. С 1833 года занимался, в основном, приведением в порядок порученных ему коллекций и оказал при этом большие услуги музею, директором которого назначен в 1840 году.

14 мая 1847 года фон Арнет вошёл в число первых членов Венской Императорской академии наук.

Йозеф Калазанца фон Арнет скончался 31 октября 1863 года.

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона была дана следующая оценка работам Арнета:
Ученые труды А., помещенные большею частью в периодических изданиях и ученых сборниках, за исключением его „Geschichte des Kaiserthums Oesterreich“ (Вена, 1827), состоят, главным образом, в работах по нумизматике и археологии. В среде нумизматов он пользовался большим авторитетом как эксперт при определении подлинности монет.

Библиография 

Нумизматика:

 «Synopsis numorum graecorum» (Вена, 1837);
 «Katalog der k. k. Medaillenstempelsammlung» (Вена, 1839);
 «Synopsis numorum romanorum» (Вена, 1842)
 «Ueber das Taubenorakel zu Dodona» (Вена, 1840).

Археология:

 «Zwölf röm. Militärdiplome» (Вена, 1843),
 «Das Niello-Antipendium zu Klosterneuburg» (Вена, 1844);
 «Das k. k. Münz und Antikenkabinett» (Вена, 1845);
 «Die antiken Gold— und Silbermonumente des k. k. Münz u. Antiken-kabinetts» (Вена, 1850);
 «Die Cinque-Cento-Kameen und Arbeiten des Benvenuto Cellini und seiner Zeitgenossen» (Вена, 1858);
 «Studien ueber Benvenuto Cellini» (Вена, 1859).

Примечания

Ссылки 
 BLKÖ:Arneth, Joseph Calasanz 

Дворянство Австрии
Выпускники Венского университета
Нумизматы Австрии
Нумизматы по алфавиту
Археологи Австрии
Археологи по алфавиту
Археологи XIX века
Члены Австрийской академии наук
Члены Прусской академии наук
Похороненные на Центральном кладбище Вены